Пань Ими́н (; род. 16.01.2004, в провинции Хубэй) — китайский шашист, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии 2019 года, серебряный призёр чемпионата Азии 2018 года , чемпион Китая 2018 года, серебряный призёр 2016 и бронзовый призёр 2017 и 2019 годов по международным шашкам. Международный гроссмейстер.

Спортивная карьера 
Шашками Пань Имин начал заниматься в 2012 году. Тренируется у Xie Fang и Алексея Чижова.

С 2015 года участвует в чемпионатах страны. В 2017 году дебютировал на чемпионате Азии и занял второе место. Победа на чемпионате Азии 2018 года обеспечила Пань Имину путёвку на чемпионат мира 2019 года, на котором он в 15 лет сенсационно стал серебряным призёром, уступив только многократному чемпиону мира Александру Георгиеву.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте  ФМЖД
 Профиль и партии в базе турниров Федерации шашек Нидерландов 
 Профиль на сайте lidraughts.org

Шашисты Китая